Салаева — женская форма фамилии .

Известные носительницы 
 
 Салаева, Алла Леонидовна (род. 1979) — российский государственный, муниципальный и политический деятель.
 Салаева, Севинч Одамбой кизи (род. 1995) — узбекская дзюдоистка-паралимпиец.